Унтиловка () — село, относится к Окнянскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 53 человека. Почтовый индекс — 67932. Телефонный код — 4861. Занимает площадь 0,39 км². Код КОАТУУ — 5123182305.

Местный совет 
67932, Одесская обл., Окнянский р-н, с. Малаевцы

Ссылки 
 Унтиловка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Окнянского района